Osów peut désigner :

Toponymie
 Osów, un village dans la voïvodie de Lubusz 
 Osów est un arrondissement de la ville de Szczecin